Chiffe :

Ferdinand Rezeau dit "chiffe", personnage du roman Vipère au poing 
La Chiffe,  nouvelle d’Anton Tchekhov, parue en 1885. 
Une chiffe, nouvelle d'Anton Tchekov parue en 1883